Senga Football Club é um clube de futebol das Ilhas Salomão. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2003.

Clubes de futebol das Ilhas Salomão